Альма Дельфина Мартинес Ортега () (5 ноября 1960, Камарго, Чиуауа, Мексика) — мексиканская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 5 ноября 1960 года в Камарго в многодетной семье. Она была последним десятым ребёнком в семье, некоторые её братья и сёстры также получили известность: Гонсало Мартинес Ортега, Сокорро Бонилья, Эванхелина Мартинес и Марио Иван Мартинес (диктор; к сожалению его уже нет в живых), кроме этого Гильермина, Леопольдо, Лус Обдолия, Мария Дора и Роса Мария. У неё есть племянники Роберто и Эванхелина Соса и Марио Иван Мартинес-младший. Дебютировала в качестве театральной актрисы, а в 1971 году и в качестве киноактрисы, и с тех пор снялась в 60 работах в кино и телесериалах.

Фильмография

Теленовеллы 
 Days of Our Lives (2016) ... Adriana Hernández
 Cosita linda (2014) ... Doña Santa de Rincón
 El talismán (2012).... Matilde Aceves
 Bajo el alma (2011) .... Concepción de Negrete
 Vidas robadas (2010) .... Aurora Sandoval
 Bajo las riendas del amor (2007) .... Rosa Nieto 
 El amor no tiene precio (2005) .... Doña Flor 
 Inocente de ti (2004-2005) .... Lupe 
 Te amaré en silencio (2002) .... Angélica
 Háblame de amor (1999-2000) .... Adriana
 Laberintos de pasión (1999-2000) .... Sofía Miranda de Valencia 
 Pueblo chico, infierno grande (1997) .... Magdalena Beltrán "La Beltraneja"
 В плену страсти (1996) .... Prudencia 
 El vuelo del águila (1994-1995) .... Delfina Ortega Díaz
 Carrusel de las Américas (1992) .... Maestra Lupita
 El rincón de los prodigios (1988) .... Mari
 Marionetas (1986) .... Laura Contreras 
 Vivir un poco (1985) .... Paulina Fernández 
 Guadalupe (1984) .... Guadalupe
 Chispita (1982) .... Gloria
 Ванесса (1982) .... Lolita 
 El hogar que yo robé (1981)
 Колорина (1980) .... La Pingüica
 Mi amor frente al pasado (1979)
 El cielo es para todos (1979)
 J.J. Juez (1979)
 Rosalía (1978)
 La hora del silencio (1978) .... Maribel
 Barata de primavera (1975) .... Marissa
 Mundo de juguete (1974)

Многосезонные ситкомы 
 Major Crimes (2015) (episodio "Turn Down")
 Skin (2003) .... Sirvienta (episodio "Piloto")
 C.S.I. Майами (2002) .... Estella De Soto (episodio "Wet Foot/Dry Foot")
 Presidio Med (2002) (episodio: "With Grace")
 Presidio Med (2002) (episodio "This Baby's Gonna Fly")
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985-2007; снялась в 1998 году)
 Скорая помощь (1994) .... Recepcionista (episodio "The Longer You Stay")
 ¡¡Cachún Cachún Ra Ra!! (1981-1984) .... Baby
 Odisea Burbujas (1981) .... (episodio "La Bella Durmiente")
 La Chicharra (1979) (episodio "El atropellado")

Художественные фильмы 
 Silver City (2004)
 Sueño (2004) .... Beatriz
 Una maestra con ángel (1994) .... Lisa
 En legítima defensa (1992)
 Acapulco (1991)
 Olor a muerte (1989) 
 Salvajes (1989)
 La portera ardiente (1989)
 El costo de la vida (1988)
 Relajo matrimonial (1988)
 Dinastía sangrienta (1987)
 Entre vecinos te veas (1987)
 El misterio de la casa abandonada (1987) .... Angélica
 Casos de alarma (1986)
 El trailer asesino (1986)
 El hombre de la mandolina (1985)
 Delincuente (1984)
 ¡¡Cachún cachún ra-ra!! (Una loca, loca, preparatoria) (1984) .... Baby
 El tonto que hacía milagros (1980) .... Luisa Miranda
 En la trampa (1979)
 Ratero (1979)
 El jardín de los cerezos (1978)
 Longitud de guerra (1976)
 México, México, ra ra ra (1976)
 Para servir a usted'' (1971)

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios Ariel

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)